Phoenix Marie, nome artístico de Melissa Marie Hutchison (Golden Valley, ) é uma atriz pornográfica e modelo erótica norte-americana.

Biografia
Phoenix Marie, nome artístico de Melissa Marie Hutchison, nascida e criada no sul da Califórnia em uma família de ascendência inglesa, alemã, italiana e escocesa. Começou sua carreira na indústria no final de 2006, aos 26 anos de idade. Uma noite, tendo saído com seus amigos, a dona de uma boate em Los Angeles se aproximou dela, sendo parente de um agente de modelos local.

Ela fez sua estréia como atriz pornográfica em 2007 pela Vivid Studios, com o filme "Brand New Faces 2".

Seus hobbies incluem ir à praia, jogar futebol, beisebol e hóquei, bem como o RPG World of Warcraft.

Como atriz, ela já trabalhou para produções Brazzers, Evil Angel, Naughty America, Vivid, 3rd Degree, Jules Jordan Video, Elegant Angel, Devil's Films, Penthouse, Adam & Eve, AGW, BangBros, Wicked, Reality Kings e Girlfriends Films.

Faz parte do círculo exclusivo de meninas ZZ da empresa Brazzers. Manteve uma relação sentimental com a atriz pornô australiana Angela White.

Em 2010, gravou seu primeiro cena dupla penetração com atores Jordan Ash e Scott Nails no filme "Big Butts Like It Big 7", em novembro do mesmo ano foi nomeado Penthouse Pet.

Ela foi indicada várias vezes no Prêmio AVN, recebendo no ano de 2015 o prêmio de Melhor cena de sexo POV, juntamente com Lexington Steele, por Lex’s Point of View.

Até o momento, ela filmou mais de 1100 cenas e filmes como atriz.

Prêmios e indicações

Prêmios

AWMDB Fan Picks
2009 - Best Anal Performer
2010 - Best Anal Performer

AVN Award
2015 - Best POV Sex Scene (Lex's Point Of View - 2014)

Spank Bank Awards
2013 - Best All Around Porn Goddess
2015 - Most Voluptuous Vixen
2016 - Most Voluptuous Vixen

Spank Bank Technical Awards
2013 - Best Use of Random Capitalizion in a Sentence or Tweet
2013 - Sci-Fi Slut
2013 - World’s Greatest Marriage Counselor
2015 - American Porn Idol
2015 - Proof of the Existence of Amazonian Warriors
2016 - Best Thigh Meat
2017 - The Real UFC Women's Champion

Indicações

AVN Award
2010 - Unsung Starlet of the Year
2010 - Web Starlet of the Year
2012 - Best All-Girl Group Scene (Prison Girls - 2011)
2012 - Best Anal Sex Scene (Dynamic Booty 6 - 2011)
2012 - Best Group Sex Scene (Ass Worship 13 - 2011)
2012 - Best Three-Way Sex Scene: G/B/B (Internal Damnation 4 - 2011)
2012 - Female Performer of the Year
2013 - Best Three-Way Sex Scene: G/G/B (Evil Anal 16 - 2012)
2013 - MILF/Cougar Performer of the Year
2014 - Best All-Girl Group Sex Scene (Hot and Mean 9 - 2013)
2014 - Best Double Penetration Sex Scene (Double Black Penetration - 2013)
2014 - Best Group Sex Scene (Big Tits at Work 19 - 2013)
2014 - Best Safe Sex Scene (Dorm Invasion 5 - 2013)
2015 - Best Three-Way Sex Scene: G/G/B (Lex the Impaler 8 - 2014)
2015 - Fan Award: Hottest MILF
2016 - Best Girl/Girl Sex Scene (All Access: Abella Danger - 2015)
2016 - Best Group Sex Scene (Brazzers House - 2015)
2016 - Fan Award: Hottest MILF
2016 - MILF Performer of the Year

Nightmoves
2012 - Best Ass
2014 - Best Butt
2015 - Best MILF Performer

Nightmoves Fan Awards
2014 - Best Butt
2015 - Best MILF Performer

Sex Awards
2013 - Porn Star of the Year
2013 - Porn's Best Body

Spank Bank Awards
2013 - DP'd Dynamo of the Year
2013 - Fetish Virtuoso of the Year
2013 - Fucking Nerd of the Year
2013 - Most Comprehensive Utilization of All Orifices
2013 - Most Spanked To Girl of the Year
2013 - Sexiest Woman Alive
2013 - Tweeting Twat of the Year
2014 - Fetish Virtuoso of the Year
2014 - Hardest Working Ho in Ho Biz
2014 - Most Comprehensive Utilization of All Orifices
2014 - Most Fap Worthy Funbags
2014 - Porn Goddess
2014 - Protoype Sexual Cyborg of the Future
2014 - Sexiest Woman Alive
2014 - Tweeting Twat of the Year
2014 - Weapon of Cock Destruction
2015 - Best All Around Porn Goddess
2015 - Blonde Bombshell of the Year
2015 - Boobalicious Babe of the Year
2015 - DP Diva of the Year
2015 - Fetish Virtuoso of the Year
2015 - Fucking Nerd of the Year
2015 - The Contessa of Cum
2015 - Tweeting Twat of the Year
2016 - Blonde Babe of the Year
2016 - Fetish Virtuoso of the Year
2016 - Most Magnificent MILF
2016 - The Dirtiest Player in the Game
2016 - The Total Package
2017 - Creampied Cutie of the Year
2017 - Hardest Working Ho in Ho Biz
2017 - Snapchat Sweetheart of the Year
2017 - Tweeting Twat of the Year

The Fannys
2013 - Thirsty Girl (Best Oral)
2014 - Most Heroic Ass (Best Anal)

Urban X Awards
2012 - Best Anal Sex Scene (Monster Wet Anal Asses 1 - 2011)
2012 - Female Performer of the Year

XBIZ Award
2014 - Best Scene - All-Girl (Hot and Mean 9 - 2013)
2015 - Best Scene - Non-Feature Release (James Deen's 7 Sins: Pride - 2014)
2015 - Best Scene - Vignette Release (Tonight's Girlfriend 22 - 2013)
2015 - MILF Performer of the Year
2016 - Best Scene - All-Girl (Buttslammers - 2015)
2016 - Best Scene - Gonzo Release (Brazzers House - 2015)
2016 - MILF Performer of the Year
2017 - MILF Performer of the Year

Ligações externas 

 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos
Naturais do Arizona
Modelos de capa da Penthouse